Los toons (derivado del término en inglés cartoon) (dibus en español) son un tipo de personaje de dibujo animado (con frecuencia estadounidense), que mayoritariamente es surrealista y cómico, con frecuencia nervioso e histérico, y capaz de desafiar las leyes de la física y/o de la lógica, con el fin de dar más ritmo y gracia a las historias; aunque hay personajes que no utilizan dicho comportamiento y pueden entrar en la categoría del "toon". Todos los personajes ficticios de este término corresponden a varios medios de la industria del entretenimiento en diferentes géneros, siempre y cuando vayan vinculados para todo público (manteniendo una temática sin ser demasiado adulta ni demasiado infantil).

Ante todo, el término "toon" fue caracterizado por las producciones de la Warner Bros. (Looney Tunes y Merrie Melodies) y de la MGM (Happy Harmonies y Tom y Jerry) entre los años 30 y 60. De todas maneras, se puede considerar "toon" a todo personaje animado, si responde a las características propias de esta clase, a pesar de que el mismo corresponda a otras fechas o a otras productoras.

Descripción general 
Un "toon" suele destacar por la posesión de un cuerpo elástico e indestructible, y que además por momentos puede aparecer en varios lados a la vez. Por otra parte, también tiene otras capacidades como hacer aparecer objetos de la nada, caer desde muy alto y sobrevivir, y traspasar los muros dejando tras de sí un hueco o agujero con la forma de su silueta. Por otra parte, también puede sobrevivir a explosiones, respirar en el agua y en el espacio, y realizar algún otro tipo de proezas.

Un "toon" es casi exclusivamente representado en un universo que se le parece, de una naturaleza tan histérica y singular como la suya propia; por ejemplo, si un personaje apunta al sol con un fusil y dispara, el astro-rey podrá desinflarse como un globo. Los dibujos animados que contienen "toons" con frecuencia son una sucesión de gags que presentan situaciones absurdas e imposibles.

De una manera general, un dibujo animado con "toons" presenta dos personajes, uno de los cuales (el "malo") intenta atrapar o matar o comer o cazar al otro (el "bueno" o el "gentil"). De todas maneras, todas las tentativas del primero por tener éxito y alcanzar sus fines, a último momento se vuelven contra él, y las situaciones resultantes están en la base de la mayoría de los gags.

El universo de los "toons" presentan grandes similitudes en el comportamiento de los personajes involucrados y en el desenlace de las situaciones jocosas que ellos sufren. Por ejemplo, un "toon" quiere escapar de un objeto que cae, e intenta correr pero siempre lo hace muy lentamente o como si resbalara y se mantuviera en el mismo sitio, hasta que finalmente el objeto lo aplasta, y lo deja fino como una alfombra. Por otra parte, los "toons" igualmente con frecuencia son víctimas del llamado "gag de los contrarios" (uno dice "sí" y el otro dice "no", y cuando uno de ellos inversa su respuesta, el otro también lo hace). En ocasiones, los "toons" pueden entrar inadvertidamente en colisión con muros o con otro tipo de obstáculos, por ejemplo cuando la línea blanca de demarcación en el piso ha sido pintada de forma de precisamente dirigirse a un muro o a un obstáculo, o cuando un camino se desvía continuando sobre la vereda y como si fuera una pintura, etc.

Tipos 
Prácticamente todos los cortometrajes animados y diversas series animadas americanas hacen aparecer este tipo de "toons" en sus escenas. Por el contrario, los largometrajes animados y las clásicas series animadas de superhéroes casi no utilizan los "gags" o los utilizan con mucha más mesura. Los personajes del universo Disney parecen ser más calmados y realistas, y la mayoría de ellos no son o no parecen inmortales. De todas maneras, en el caso Disney, ciertos personajes orientados a hacer reír, tienen a veces varias características de los "toons" ("Wilbur" en The Rescuers Down Under, "Lumière" y "Cogsworth" en Beauty and the Beast, "Iago" y el genio en Aladdín, etc). Los estudios de animación como: Walt Disney, Warner Bros., MGM, Fleischer y Famous Studios, Water Lantz, Republic Cartoons, DFE, Terrytoons, Screen Gems, Hanna-Barbera, Jay Ward, Van Beuren Studios o UPA fueron las compañías más célebres de la creación de "toons". En cuanto a animación oriental, como el anime, también se pueden encontrar tipos de "toons" que se asemejan a las producciones americanas; prácticamente todos los primeros cortometrajes animados japoneses, como Norakuro, y otros personajes animados de series como: Doraemon, Samurai Pizza Cats, Kaiketsu Zorori, Astroboy, Príncipe Planeta, Kimba the White Lion, D'Artacán y los Tres Mosqueperros, Heidi, Sherlock Hound, Montana, Hello Kitty, Blue Cat, Nono-Chan, Jet Marte, Rainbow Sentai Robin, Willy Fog, entre muchos otros personajes que siguen dichos tipos. E incluso en personajes de videojuegos es frecuente encontrar comportamientos similares como: Pac-Man, Mario & Luigi, Mega Man, Ty the Tasmanian Tiger, Banjo-Kazooie, Crash Bandicoot, Klonoa, Sonic the Hedgehog, Pulseman, Ice Climbers, Kirby, Star Fox, Ratchet & Clank, Spyro, Daxter, Sly Cooper, Ardy Lightfoot, Titus the Fox, Billy Hatcher, Cuphead, entre muchos otros. En la ficción animada europea también se pueden encontrar tipos de "toons" en varios dibujos animados y en las historietas como: Astérix, Tintín, Pumby, Korky el Gato, Los Pitufos, Poussy, Spirou y Fantasio, Fix y Foxi, Mortadelo y Filemón, Geronimo Stilton, Lucky Luke, Pif y Hércules, Billy el Gato, entre muchos otros. 

Animadores del cine como: James Stuart Blackton, Otto Messmer, Margaret J. Winkler, Walt Disney, Chuck Jones, Tex Avery, Charles B. Mintz, Walter Lantz, Paul Terry, Max Fleischer, Dave Fleischer, Lillian Friedman Astor, Ted Eshbaugh, Jay Ward, Amadee J. Van Beuren, Ub Iwerks, Stephen Bosustow, Friz Freleng, Harman e Ising, William Hanna,
Joseph Barbera, Ed Benedict, Mary Blair, Winsor McCay, Don Bluth, Iwao Takamoto, John Lasseter o Dr. Seuss fueron sin duda los más célebres creadores y productores de "toons".

Los "toons" más célebres fueron: Bugs Bunny, Daffy Duck o Porky Pig, para la firma Warner Bros., así como Droopy Dog, Screwy Squirrel o Tom y Jerry, para la firma MGM. De todas maneras, la lista total resulta ser inconmensurable, pues aquí solamente se han mencionado unos pocos. Además, parecería que cada día se agregan algunos nuevos "toons": como los Tiny Toons, Loonatics, Gargoyles, Animaniacs, SWAT Kats, Bonkers, Aero the Acro-Bat, Bubsy, Count Duckula, Félix Jr., Psycho Fox, Anastasia, Balto, The Iron Giant, Emily y Alexander, Spy Fox, Mappy, Tapper, Garfield, Bomberman, Toon Link, Lucky, Scrooge McDuck, Danny y Sawyer, Tom Sawyer, el Pato Darkwing, Dig Dug, Kiteretsu, Calimero, Vickie el vikingo, Pingu, el Príncipe Cascanueces, El mago de Oz, Fievel, Roger Rabbit, etc.

La hipótesis de que los humanos también pueden adquirir ciertos poderes propios de los "toons", también es abordada en algunas historietas.

Toon en otros idiomas 
 En inglés: Toon
 En español: Dibu (abreviatura de dibujo animado)
 En francés: Toon
 En japonés: トゥーン (To~ūn; "Toon")
 En chino: 动画 (Dònghuà; "Toon")
 En italiano: Cartone
 En portugués: Desenho ("Diseño")

Véase también 
 Animación
 Dibujo humorístico
Historieta de aventuras
Historieta de ciencia-ficción
Historieta cómica
Historieta costumbrista
Historieta fantástica
Historieta histórica
Historieta policíaca
Historieta romántica
 Física de los dibujos animados y Slapstick
 Comedia de situación y Gag
 Comedia dramática
 Toontown
 ¿Quién Engañó a Roger Rabbit?
 Toon: The Cartoon Roleplaying Game
 Toonstruck
 Toontown Online
 Stunt Race FX 
 Epic Mickey
 Kingdom Hearts
 Mi familia es un dibujo
 ¡Dibus! (revista de diferentes personajes animados)
 Doodle (otra terminología para describir a otro tipo específico de personaje animado)
 Era Muda de la animación Americana
 Era Dorada de la animación Americana
 Edad de Oro de los comic-books
 Era Dorada de los videojuegos arcade

Referencias 

Personajes ficticios
Personajes de cine
Personajes de televisión
Personajes de dibujos animados
Personajes de manga y anime
Personajes de historieta
Personajes de videojuegos
Terminología cinematográfica
Terminología televisiva
Terminología de manga y anime
Terminología de los videojuegos
Cultura popular
Cine de animación
Géneros y formatos televisivos
Géneros de videojuegos
Géneros de historieta
Géneros de manga y anime
Estilos de historieta
Lenguaje de la historieta
Personajes tipo
Animación